Stanisław Żurowski – cześnik sanocki w 1686 roku
 Stanisław Adam Jacek Żurowski (1888–1967) – ziemianin, społecznik, agronom
 Stanisław Antoni Żurowski – podwojewodzi przemyski, cześnik przemyski
 Stanisław August Dominik Żurowski (1840–1906) – ziemianin, powstaniec
 Stanisław Żurowski (ur. 1943) – etnograf i polityk